Miles Axlerod es el villano principal de la película Cars 2 (2011).

Biografía 
El es un antiguo barón petrolero que ha vendido su fortuna después de que supuestamente se convirtió en un vehículo eléctrico.

Modelo 
Está basado en un Range Rover L322.

Historia

Cars 2 
Fue el primer auto en circunnavegar el mundo sin ningún GPS que sea similar al explorador, Fernando Magallanes que circuló por el mundo. Axlerod creó el Gran Prix Mundial para promocionar su nuevo combustible de maravilla, Allinol. Axlerod más tarde revela que posee las mayores reservas de petróleo sin explotar en el mundo.

Su "combustible alternativo" es en realidad gasolina ordinaria diseñada para encenderse si se golpea con pulsos electromagnéticos de armas disfrazadas de cámaras de televisión. Los planes de Axlerod de usar petróleo para la dominación mundial son finalmente expuestos. Axlerod planea usar al Profesor Z y a los autos de Limón para matar a McQueen en la carrera final, pero el arma EMP no logra acabar con él porque el sargento cambió el Allinol de McQueen por el combustible orgánico de Fillmore. 

Como respaldo, Axlerod tiene a Zündapp y los autos de laminas implantar una bomba en el filtro de aire de Mate que no se vio en el clímax. Mater se enfrenta a Axlerod sobre la conspiración y lo obliga a desactivar la bomba con un comando de voz, demostrando que él fue quien la puso. El motor de Axlerod resulta ser el Rover V8 en la foto obtenida por McMissile y Shiftwell después de que Mate abriera su capó delantero (descrito por Mate y Tomber como "el peor motor/motor jamás fabricado"), y es expuesto como un fraude y un mentiroso y es arrestado por la policía británica.

Cars 3 
Una Foto de Miles Axlerod está en la oficina de Sterling en Rusteze Racing Center en Cars 3 . Sin embargo, es un huevo de Pascua fácil de pasar por alto y es posible que Axlerod haya sido una vez un buen amigo de Sterling.

Enlaces externos 

 Miles Axlerod en la Wiki de la Maldad
 Miles Axlerod en la Disney Wiki
 Miles Axlerod en la Pixar Wiki
 Miles Axlerod en la Wikia El Mundo de Cars

Villanos Disney
Personajes de Cars
Personajes de Pixar
Personajes de Disney
Terroristas ficticios
Villanos ficticios